Чемпионат Кипра по футболу 1968/69 — 31-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 12 команд. Победителем турнира стал клуб «Олимпиакос» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1968/1969
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1968 году
Спорт на Кипре в 1969 году